Компания Distinctive Software, Inc. (DSI) — была основана Доном Мэттрик и Джефф Сембер в 1982 году в Барнаби. С 1988 по 1991 компания DSI располагалась в Ванкувере, Британская Колумбия (Канада). В 1991 году компания была приобретена компанией Electronic Arts (EA Sports) в Канаде за 11 миллионов долларов. У EA не было там своего подразделения. Это был серьёзный удар по Accolade, потому что это означало ему лишиться рынка. Те кто ушел из DSI создали компанию Unlimited Software, Inc.. В 1989 году, программисты Пит Гарднер и Амори Вонг (бывшие DSI), под брендом USI (Unlimited Software, Inc.), портируют аркадную игру Sega — Out Run для DOS. Accolade заявила, что DSI нарушили соглашение о сотрудничестве, и подал в суд.

Компания стала широко известна в конце 80-х годов своими симуляторами гонок. Изданием игр занимался дистрибутор Accolade. Первый их движок был создан в 1987 года для игры Test Drive; на этом же движке были сделаны The Duel: Test Drive II; в 1988 Grand Prix Circuit, в 1989 году The Cycles: International Grand Prix Racing.

Известные игры

Ссылки 
 mobygames.com

Компании, основанные в 1982 году
Производители компьютерных игр Канады
Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми